Светла́на Константи́новна Ше́ина (1918 — 2014) — советская балерина.

Биография 
Родилась 26 декабря 1918 года в Одессе (ныне Украина).

По окончании в 1938 году ЛХУ (педагоги Е. П. Гердт и А. Я. Ваганова) направлена в ЛМАТОБ. Танцевала в балетах, поставленных Л. М. Лавровским, Б. А. Фенстером, Н. А. Анисимовой, В. А. Варковицким.

В 1959—1976 годах — педагог-репетитор театра.

В 1969—1970 годах — педагог-репетитор Каирского театра.

Выступала как балетмейстер в Москве, Воронеже, Кишинёве, Риге, Таллине, Куйбышеве, Харькове и других городах.

С 1976 года — педагог-репетитор и консультант «Театра Вальки» в Варшаве.
Умерла 10 марта 2014 года. 
Муж — Фенстер, Борис Александрович.

Балетные партии 
 «Фадетта» Л. Делиба — Мадлон
 «Сказка о попе и о работнике его Балде» М. И. Чулаки — Поповна
 «Ашик-Кериб» Б. В. Асафьева — Магуль
 «Кавказский пленник» Б. В. Асафьева — княжна Нина
 «Чудесная фата» С. А. Заранек — Марья-краса
 «Мнимый жених» М. И. Чулаки — Клариче, Беатриче
 «Юность» М. И. Чулаки — Лена
 «Барышня-крестьянка» Б. В. Асафьева — Лиза
 «Двенадцать месяцев» Б. Л. Битова — королева Рената
 «Корсар» А. Адана — Медора
 «Голубой Дунай» на музыку И. Штрауса — ''Франциска

Награды и премии 
 заслуженная артистка РСФСР (22.6.1957)
 заслуженный деятель культуры Польши (1981)
 Сталинская премия второй степени (1950) — за исполнение партии Лены в балетном спектакле «Юность» М. И. Чулаки (1949)

Персоналии:Михайловский театр
Ученицы Агриппины Вагановой
Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой